Fourc. kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Henri Fourcade
 Henry Georges Fourcade

Robotskapade auktorsförkortningar